Brahmapuri – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu  w strefie Narajani w dystrykcie Rautahat
 Brahmapuri – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu  w strefie Dźanakpur w dystrykcie Sarlahi